Condado de Seminiole es el nombre de tres condados en los Estados Unidos;

 Condado de Seminole (Florida)
 Condado de Seminole (Georgia)
 Condado de Seminole (Oklahoma)